La  de la saison 2008-2009 de Speedcar Series, disputée les  et  sur le Circuit international de Losail, située au Qatar, est la  du championnat de Speedcar Series. Cette épreuve est la troisième manche du championnat 2008-2009.

Engagés 

 L'écurie QMMF Team fait ses débuts en Speedcar Series.
 Continental Circus ne prend pas part à l'épreuve.
 Marco Melandri, Fahad Al Thani, Ahamad Al Kuwari et Nasser Al-Attiyah font leurs débuts.
 Marco Melandri remplace Chris Buncombe pour cette épreuve.
 Nasser Al-Attiyah remplace Giovanni Lavaggi pour cette épreuve.

Qualifications

Grille de départ de la course 1

Course 1 

Meilleur tour :  Vitantonio Liuzzi (2 min 06 s 825 au ).

Grille de départ de la course 2

Course 2 

Meilleur tour :  Vitantonio Liuzzi (2 min 05 s 261 au ).

Classement provisoire

Pilotes 

 † : Classé mais non arrivé

Écuries 

Grand Prix de Speedcar Series
Compétition de sport mécanique au Qatar